Bartholomew může být:

křestní jméno
 Bartholomew Roberts (1682–1722) – velšský pirát
 Bartholomew Ulufa'alu (1950–2007) – politik a premiér Šalomounových ostrovů v letech 1997-2000

příjmení
 Kenneth Bartholomew (1920–2012) – americký rychlobruslař